Ali har flere betydninger eller specialiseringer:
 ALi - sydkoreansk sangerinde
 Ali – Ali ibn Abi Talib (Profeten Muhammeds svigersøn og fætter)
 Ali (navn)
 Ali (by i Italien)
 Ali (by i Tibet)
 Ali (film) – en film fra 2001 om den kendte bokser Muhammad Ali
 Ali (Yallahrup Færgeby) – en figur i DR2s voksenjulekalender Yallahrup Færgeby

Se også 
 Muhammad Ali – amerikansk bokser.